Mariotti puede referirse a:

 Alberto Mariotti, exfutbolista argentino;
 Estadio Mariotti.